Сельское поселение Антоновка — муниципальное образование в Сергиевском районе Самарской области.

Административный центр — посёлок Антоновка.

Административное устройство 
В состав сельского поселения Антоновка входит 1 населённый пункт:
 посёлок Антоновка.

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Сергиевского района